Thomas Wünsch ist der Name folgender Personen:

* Thomas Wünsch (Regisseur) (1961/1962–2012), deutscher Theaterregisseur
 Thomas Wünsch (Historiker) (* 1962), deutscher Historiker
 Thomas Wünsch (Staatssekretär) (* 1969), deutscher Jurist und Verwaltungsjurist